Anna (voornaam)
 Anne (album), een muziekalbum van Herman van Veen
 Anne (Herman van Veen), een lied van Herman van Veen, afkomstig van het gelijknamige album
 Anne (Clouseau), een nummer van de Belgische band Clouseau
 Anne (Estland), een plaats in Estland, gemeente Antsla
 Anne (Kayak), een single uit 1980 van de Nederlandse symfonische rockgroep Kayak
 Anne (miniserie), Britse miniserie uit 2022
 Anne (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
 Anne (schip, 1930), een Nederlands binnenvaartschip
 anne (televisiezender), een Vlaamse televisiezender
 Anne (toneelstuk), een toneelstuk uit 2014 gebaseerd op het dagboek van Anne Frank
 ANNE, een theatervoorstelling van Anne van Veen